Pogorzałka – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Pogorzałka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Pogorzałka – struga, dopływ Netty